

Леоновський — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Леоновський — селище, Теренгульський район, Ульяновська область